D’Argentine ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenio Beria d’Argentine, italienischer Automobilrennfahrer 
 Giles d’Argentine († 1282), englischer Adliger und Rebell
 Reynold d’Argentine, englischer Adliger
 Richard d’Argentine († 1246), englischer Adliger und Kreuzfahrer

Siehe auch:
 Argentine
 d’Argenta: Beiname für Herkunft aus Argenta (Emilia-Romagna), z. B. Jacopo d’Argenta